Ло́нжа (от  — аркан, верёвка):
 В цирке, приспособление, страхующее артистов во время исполнения опасных трюков.
 В фигурном катании (разговорное название «удочка») — учебно-тренировочный тренажёр для облегчения процесса изучения многооборотных прыжков.
 Длинная верёвка, на которой гоняют по кругу лошадей, используемая только для дистанционной проработки элементов.

Цирковые термины